Чемпионат мира по шоссейным велогонкам 1938 года проходил 5 сентября в общине Валкенбюрг-ан-де-Гёл, Нидерланды.

Призёры 

1938